Rhys Davids ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Rhys Davids (1857–1942), britische Pali-Forscherin und Ehefrau des folgenden
 Thomas William Rhys Davids (1843–1922), britischer Pali-Forscher